Kühnemund ist der Familienname folgender Personen:

 Götz Kühnemund (* 1966), deutscher Journalist und Sänger
 Sylvia Kühnemund (* 1974), deutsche Leichtathletin
 Torsten Kühnemund (* 1964), deutscher Degenfechter